Томи́слав Бу́шич (; 2 февраля 1986, СФРЮ) — хорватский футболист, нападающий клуба «Каштел Гомилица».

Карьера 
Томислав начал карьеру в «Хайдуке» из Сплита, в составе которого в 2005 стал чемпионом Хорватии. 
Являлся одним из ключевых игроков молодёжной сборной Хорватии. Летом 2007 года Томислав был взят в годичную аренду киевским «Динамо», но уже спустя полгода был возвращен в «Хайдук», не проведя за киевлян ни одного матча.

В июне 2009 Бушич подписал трехлетний контракт с израильским «Маккаби (Петах-Тиква)», в составе которого провел один сезон и вновь вернулся в Хорватию, на этот раз в «Славен Белупо». С 2013 года является игроком азербайджанского «Симурга».

Достижения 
«Хайдук»
 Чемпион Хорватии: 2004/05

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамомания»
 Профиль на сайте Федерации футбола Хорватии
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Маккаби» Петах-Тиква
Игроки ФК «Славен Белупо»
Игроки ФК «Влазния»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Т-Тим»
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Теута»
Игроки ФК «Гиляни»